Cette liste non exhaustive présente les footballeurs professionnels qui ont effectué l'ensemble de leur carrière de joueur dans un seul club. Cette tendance est très rare, car sous l'influence de raisons financières ou autres, les joueurs changent de plus en plus de clubs pendant leur carrière.

Tableau des joueurs

Afrique

Amérique du Sud

Asie 


Europe

Tableau des joueuses

Europe 



Notes et références 
Notes

Références

Club